Limmer ist

ein Ortsname:
 Limmer (Alfeld), Ortsteil der Stadt Alfeld, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Limmer (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stadtteil in Hannover, Niedersachsen, siehe Linden-Limmer#Limmer
 Limmer (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern

ein Familienname:
 Conrad Philipp Limmer (1658–1730), deutscher Mediziner und Bürgermeister
 Emil Limmer (1854–1931), deutscher Zeichner
 Franz Limmer (1808–1857), österreichischer Komponist
 Fritz Limmer (1881–1947), deutscher Fotograf, Heimatforscher und Hochschullehrer
 Herbert Limmer (* 1930), deutscher Diplomat
 Hildegard Limmer (* 1933), deutsche Schriftstellerin
 Konrad Limmer (~1522–1592), deutscher evangelischer Theologe, Reformator und Konfessionalist
 Maria Limmer (1896–1974), österreichische Schriftstellerin
 Sylvia Limmer (* 1966), deutsche Politikerin (AfD)
 Ulrich Limmer (* 1955), deutscher Produzent und Drehbuchautor
 Wolfgang Limmer (* 1946), deutscher Drehbuchautor und Filmregisseur
 Walter Schröder-Limmer (* 1938), deutscher Musikpädagoge und Computermusikkomponist

Siehe auch:
 Limmerstraße